Флаг Кугеевского сельского поселения — официальный символ муниципального образования Кугеевское сельское поселение Мариинско-Посадского района Чувашской Республики Российской Федерации.

Флаг утверждён 8 августа 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4347.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Кугеевского сельского поселения в зелёном, белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле с серебряной вогнутой оконечностью, процветшей посередине двумя трилистниками, расположенными веерообразно, и выщербленной между ними в форме опрокинутого трилистника, золотая бычья голова прямо».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

На флаге сельского поселения отражена история, природные и иные особенности края, духовное богатство людей, проживающих здесь.

На левобережье Волги, говорится в предании, жили три родных брата: старший Пичура, средний Айдар и младший Чинкей (по другому варианту Кугей). Эти три брата содержали большого быка, который пасся свободно, уходил с их стойбища на две-три недели и опять возвращался к хозяевам. Однажды бык не показывался более месяца. Братья забеспокоились, долго искали его и обнаружили, что бык переправился на правый берег и остановился близ реки Большой Аниш у возвышенности, откуда били два ключа. На возвышенности — лес, внизу — обширные луга. Братьям местность понравилась. Здесь бык задержался на несколько лет, но затем тронулся в западном направлении. Братья посовещались и решили: не уходить всем за быком, одному из них остаться здесь же. Согласился остаться младший брат Чинкей. Он основал деревню Кугеево (по чувашски-Чинкейкасси, ныне называется Чанкасси).

Широко распространённый в чувашских легендах и преданиях мотив о переселении за животным взят за основу создания флаг Кугеевского сельского поселения: именно поэтому центральной фигурой флага является золотая голова быка с двумя рогами, между которыми прорастает золотой пшеничный колос.

Знак головы быка в щите — символизирует собой Необоримую Мощь Духа и одновременно Животную Силу Владыки.

Бык — символ плодородия, воплощения упорства, настойчивости и терпения, силы.

Три цветка трилистника (два белых и один зелёный) символизируют трёх братьев, а также луга. В геральдике трилистник является символом роста, обновления, весеннего пробуждения природы.

Два белых цветка в виде фонтанчиков аллегорически отражают два ключа.

Зелёный цвет обозначает леса, богатство и красоту природы этого края, где живут и трудятся жители шести деревень. Здесь помнят и хранят исторические и культурные традиции своих предков. Так, окончание весенних полевых работ завершается праздником под названием Кушар.

Примечания